Sturges ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sturges (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Livingstone County, Missouri
 Sturges (Pennsylvania), Ort im Lackawanna County, Pennsylvania

Sturges ist der Familienname folgender Personen:

 Jock Sturges (* 1947), US-amerikanischer Fotograf
 John Sturges (1910–1992), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Jonathan Sturges (1740–1819), US-amerikanischer Politiker
 Lewis B. Sturges (1763–1844), US-amerikanischer Politiker
 Preston Sturges (1898–1959), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Robert Sturges (1891–1970), britischer Marineoffizier
 Shannon Sturges (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Sturgess
 Sturgis